Чувин — фамилия; имеет женскую форму Чувина.

Известные носители:
 Чувин, Александр Валентинович (род. 1952) — советский и российский художник, академик Российской академии художеств (2017).
 Чувин, Николай Иванович (1919—2013) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза (1944).